

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El luxemburgués Gilles Müller ganó el título, derrotando al australiano John-Patrick Smith en la final, 6–3, 6–3.

Cabezas de serie 

  Yen-hsun Lu (Baja)
  Lukáš Lacko (Cuartos de final)
  Rajeev Ram (Primera ronda)
  Go Soeda (Semifinales)

<li>  Samuel Groth (Primera ronda)
<li>  Tatsuma Ito (Semifinales)
<li>  Jimmy Wang (Cuartos de final)
<li>  Hiroki Moriya (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Taipéi 2014